Квир может значить:

Квир — собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств.

Гендер 
 Гендерквир — гендерная идентичность, отличная от мужской и женской
 Квир-исследования — научная дисциплина, изучающую сексуальную ориентацию и гендерную идентичность
 Квир-теория — социологическая теория о природе гендера

Топонимы 
 Квир — остров, расположенный в боро Кадьяк-Айленд, штат Аляска, США
 Квир — озеро в округе Гамильтон, штат Нью-Йорк, США

Искусства и медиа 
 Квиркор — культурное и социальное движение, возникшее в середине 1980-х годов в качестве ответвления панк-культуры
 Квирбейтинг — намеренное использование намёков на гомосексуальность персонажей в целях усиления привлекательности без явного показа однополых отношений

Литература и журналистика 
 «Пидор» () — короткий роман Уильяма С. Берроуза, выпущенный в 1985 году
 «Квир» — российский гей-журнал, выходивший с 2003 по 2012 год

Музыка

Коллективы 
 The Queers — американская панк-рок-группа

Альбомы 
 «Queer» — музыкальный альбом, выпущенный группой Thompson Twins в 1991 году

Кинематограф 
 «Queer Lion» — специальная награда, вручаемая в рамках Венецианского кинофестиваля
 «Queer Palm» — специальная награда, вручаемая в рамках Каннского кинофестиваля

Телевидение 
 «Близкие друзья» () — британский телесериал 1999 года
 «Близкие друзья» () — американо-канадский ремейк британского сериала, транслировавшийся с 2000 по 2006 год